Het WTA-tennistoernooi van Lausanne (officieel Ladies Open Lausanne) van 2021 vond plaats van maan­dag 12 tot en met zondag 18 juli 2021 in de Zwitserse plaats Lausanne. Het was de 32e editie van het toer­nooi sinds het begin van het open tijdperk. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Fiona Ferro was het tweede reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitge­scha­keld door Clara Burel.

Het eerste reekshoofd, Tamara Zidanšek uit Slovenië, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Française Clara Burel in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Zidanšek wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Zwitserland op haar naam te schrij­ven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 29.200 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Maryna Zanevska bereikte de halve finale – daarin moest zij de duimen leggen voor de latere winnares.

De Nederlandse Arantxa Rus, als zesde geplaatst, verloor meteen haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Anastasija Potapova en Jana Sizikova hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Anna Blinkova en Anna-Lena Friedsam, had zich voor aanvang van het toernooi afgemeld, wegens een handblessure van Blinkova. Zij werden vervangen door het Roemeense alternate team, Elena Bogdan en Alexandra Dulgheru, die (ondanks een gewonnen eerste set) hun eerste­ronde­partij niet konden afmaken, wegens een blessure van Bogdan.

Het via een wildcard toegelaten Zwitserse duo Susan Bandecchi en Simona Waltert won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Ulrikke Eikeri en Valentini Grammatikopoulou in de match-tiebreak, na een tiebreak in de tweede set. Het was voor beiden hun eerste WTA-titel.

De Belgische Kimberley Zimmermann speelde samen met Erin Routliffe uit Nieuw-Zeeland – zij bereikten de halve finale, waarin zij het moesten afleggen tegen de latere winnaressen.

De Nederlandse Arantxa Rus stond als vierde reekshoofd opgesteld, met de Poolse Katarzyna Piter – zij lieten evenwel reeds bij hun openingspartij verstek gaan, wegens een nekblessure van Rus.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Lausanne 2021
Lausanne
Sport in Lausanne